

Osoby 
 Ignaz Pleyel (1757–1831) – francuski kompozytor pochodzenia austriackiego
 Camille Pleyel (1788–1855) – francuski pianista, kompozytor i przedsiębiorca
 Marie Pleyel (1811–1875) – francusko-belgijska pianistka, kompozytorka i pedagog
 Henri Cliquet-Pleyel (1894–1963) – francuski kompozytor

Przedsiębiorstwa 
 Pleyel – francuska wytwórnia fortepianów, założona przez Ignaza Pleyela w 1807

Inne 
 Salle Pleyel – sala koncertowa w Paryżu
 Rue Pleyel – ulica w 12. dzielnicy Paryża
 Wieża Pleyel – wieżowiec w Saint-Denis
 Carrefour Pleyel – skrzyżowanie w Saint-Denis
 Carrefour Pleyel – stacja linii numer 13 paryskiego metra
 (11524) Pleyel – planetoida